Marie-Jeanne est un prénom français féminin composé des prénoms Marie et Jeanne.

Prénom

Marie-Jeanne Barbier (1944-), auteure
Marie-Jeanne Bassot (1878-1935), militante sociale
Marie-Jeanne Bellon-Downey, dite Marie Bell (1900-1985), actrice
Marie-Jeanne Bérère (XXe siècle), membre du Groupe de recherche et d'action pour les ministères à venir
Marie-Jeanne Boucher (1716-1796), artiste
Marie-Jeanne Brémond (1870-1926), peintre
Marie-Jeanne Brillant (1724-1775), actrice
Marie-Jeanne Campana, professeure de droit
Marie-Jeanne Cretel (1951-1993), athlète
Marie-Jeanne Dumont (1955-), historienne de l'architecture
Marie-Jeanne Durry (1901-1980), universitaire et poétesse
Marie Jeanne Frigard (1904-), violoniste et joueuse d'échecs
Marie-Jeanne Gautier (1692-1757), actrice
Marie-Jeanne Hoffner (1974-), artiste
Marie-Jeanne de Hohenzollern-Sigmaringen (1726-1793), princesse et chanoinesse
Marie-Jeanne de Lalande (1768-1832), astronome et mathématicienne
Marie-Jeanne Lamartinière (XIXe siècle), personnalité de la Révolution haïtienne
Marie-Jeanne L'Héritier de Villandon (1664-1734), écrivaine
Marijane Minaberri ou Marie-Jeanne Minaberry (1926-2017), auteure
Marie-Jeanne Musiol (1950-), photographe
Marie-Jeanne Parent (1995-), boxeuse
Marie-Jeanne Philippe (1948-), chimiste
Marie Jeanne Picqueray, dite May Picqueray (1898-1983), militante anarcho-syndicaliste et antimilitariste libertaire
Marie-Jeanne Riccoboni (1713-1792), comédienne et romancière
Marie-Jeanne Riquet (1959-), femme politique
Marie-Jeanne de Savoie (1665-1705), princesse
Marie-Jeanne de Saxe (1860-1861), princesse
Marie-Jeanne Schellinck (1757-1840), personnalité militaire
Marie-Jeanne Schoenmaekers (1924-2014), femme politique
Marie-Jeanne Serero, compositrice et cheffe d'orchestre
Marie-Jeanne de Talleyrand-Périgord (1747–1792), dame d'atours de la reine Marie-Antoinette
Marie-Jeanne Urech (1976-), cinéaste et écrivaine
Marie-Jeanne Verton (XXe siècle), peintre

Chansons 
 Marie-Jeanne (1990), chanson de Michel Sardou.

Patronyme

Alfred Marie-Jeanne

Toxicomanie
 Un des surnoms (francisation de marijuana) des feuilles de cannabis.

Voir aussi
 Marie-Jeanne est le nom d'un canon qui fut un symbole pour l'armée vendéenne (1793).
 La Grotte Marie-Jeanne est nommée en mémoire de Marie-Jeanne Lamartinière (XIXe siècle).
 Marie-Jeanne ou la Femme du peuple est une pièce de théâtre (1845) et un film muet (1914).
 Marie-Jeanne est le nom d'une rose obtenue par Eugène Turbat (1913).
 Marie-Jeanne était une animatrice de tournées estivales de spectacles et de jeux concours promotionnels pour enfants de clubs de plage Disney, dans des casinos de stations balnéaires (années 1980).
 Le Musée la maison de Marie-Jeanne présente un siècle d'objets au quotidien de 1870 à 1970 (musée inauguré en 2008).